Bulen peut correspondre à : 
 Bulen, une ville d’Éthiopie,
 Bulen, un woreda d’Éthiopie.

Voir aussi